158 rok naszej ery
 158 rok przed naszą erą
 158 – liczba naturalna
 gwiazda NGC 158
 planetoida (158) Koronis
 droga wojewódzka nr 158
 linia kolejowa nr 158